Lynen ist der Familienname folgender Personen:

 Feodor Lynen (1911–1979), deutscher Biochemiker
 Patrick Lynen (* 1967), deutscher Moderator, Sprecher, Producer, CvD, Stationvoice, On-Air-Designer, Coach und Berater
 Peter Michael Lynen (1948–2022), deutscher Jurist und Kunstrechtler
 Robert Lynen (1920–1944), französischer Schauspieler und Widerstandskämpfer
 Wilhelm Lynen (1861–1920), deutscher Maschinenbauingenieur und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Villa Lynen
 Lünen